Szwajcaria:
 Luzern – niemiecka nazwa kantonu Lucerna
 Luzern – niemiecka nazwa miasta Lucerna
 Luzern – stacja kolejowa w Lucernie
 Luzern – dawny okręg (Amt) w kantonie Lucerna
 Luzern-Land – okręg (Wahlkreis) w kantonie Lucerna
 Luzern-Stadt – okręg (Wahlkreis) w kantonie Lucerna

Inne:
 FC Luzern – szwajcarski klub piłkarski
 Luzern-Beromünster – lotnisko w Szwajcarii (ICAO: LSZO)
 Universität Luzern – uniwersytet w Szwajcarii